

Codici 
 SLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saranac Lake (New York) (Stati Uniti)
 slk – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua slovacca

Informatica 
 slk – estensione del formato SYLK (SYmbolic LinK)

Musica 
 SLK, album degli Stam1na del 2014

Altro 
 Mercedes-Benz Classe SLK – autovettura prodotta da Mercedes-Benz